DCX steht für:
 das ehemalige Börsenkürzel der  Aktie der DaimlerChrysler AG 
 die Dateiendung eines Faxdokuments

DC-X steht für:
 Delta Clipper, ein Raketenprototyp

DCX